Christiane van Nassau-Saarbrücken (1711-1712), dochter van Lodewijk Crato van Nassau-Saarbrücken.

Zie ook 
 Christiane Charlotte van Nassau-Ottweiler (1685-1761), dochter van Frederik Lodewijk van Nassau-Ottweiler.
 Christiane Elisabeth van Nassau-Idstein (1651-1676), dochter van Johan van Nassau-Idstein.
 Christiane Louise van Nassau-Idstein (1691-1723), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.
 Christiane Louise van Nassau-Usingen (1776-1829), dochter van Frederik August van Nassau-Usingen.